Zutavern ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Zutavern (1877–1964), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Fred Zutavern (1851–1926), deutschstämmiger Unternehmer in USA, Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Kansas
 Karl Zutavern (1903–1990), deutscher Politiker (NSDAP), Bürgermeister von Eppingen zur Zeit des Nationalsozialismus
 Michael Zutavern (* 1952), deutsch-schweizerischer Bildungswissenschaftler